Магдалена Халтепек има више значења:

 Општина Магдалена Халтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Халтепек (Магдалена Халтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику